Чемпионат Греции по баскетболу среди мужчин в дивизионе A1 2014/2015, или Греческая баскетбольная лига 2014/2015 () — 29-й розыгрыш Греческой баскетбольной лиги.

В конце регулярного сезона восемь лучших команд выйдут в плей-офф. Победитель плей-офф станет чемпионом Греции.

Последние две команды регулярного сезона отправятся в Дивизион A2 2015/2016.

Участники 

Участниками сезона 2014/2015 стали 12 лучших команд Дивизиона A1 2013/2014 и две лучшие команды Дивизиона A2 2013/2014.

Регулярный чемпионат

Турнирная таблица

Результаты

Лидеры регулярного сезона по турам

Изменение положения команд в регулярном сезоне по турам

Плей-офф

Сетка

Ссылки 
 Официальный сайт Греческой баскетбольной лиги  
 Официальный сайт Греческой баскетбольной федерации 

2015 год в баскетболе
2014 год в баскетболе
2014/2015